Na Maçonaria adotante do Rito Escocês, denomina-se de "Mestre Secreto" o quarto grau maçônico. Este é o primeiro grau das chamadas Loja de Perfeição (que abrangem dos graus 4 ao 14). O símbolo principal deste grau é uma chave, que simboliza o saber guardar os segredos e mistérios.

Maçonaria
Terminologia maçónica